Мари-Луиз Колейро Прека (, род. 7 декабря 1958 Корми, британская колония Мальта) — мальтийский политик-лейбористка, президент Мальты с 4 апреля 2014 года по 4 апреля 2019 года. С 2013 по 2014 года — министр по делам семьи и социальной солидарности Мальты. Вторая женщина президент Мальты после Агаты Барбары.

Биография 
Мари-Луиз Колейро Прека родилась в центре острова Мальта (тогда ещё британской колонии) в городе Корми в конце 1958 года. Закончила Мальтийский университет.

Стала первой женщиной, возглавившей мальтийскую партию, когда в 1982—1991 годах занимала должности генерального секретаря. Кроме этого, она в разное время занимала должности члена национального бюро социалистической молодёжи, председателя женского отдела партии (1996—2001) и издателя партийной газеты «Il-Ħelsien».

С 1998 года избирается в Парламент Мальты от Лейбористской партии Мальты. Когда Альфред Сант подал в отставку с поста лидера Лейбористской партии, участвовала в выборах нового руководителя, но безуспешно. В марте 2013 года вошла в правительство Джозефа Муската как министр по делам семьи и социальной солидарности. В начале марта 2014 года премьер-министр страны рекомендовал её на пост президента Мальты, и вскоре она была утверждена в этой должности. 4 апреля новый президент вступила в должность.

Факты 
 Мари-Луиз Колейро Прека оказалась второй женщиной президентом Мальты после Агаты Барбары.
 Мари-Луиз Колейро Прека является самым молодым президентом Мальты.

Награды 
Награды Мальты

Награды иностранных государств

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт президента Мальты.

Президенты Мальты
Персоналии по алфавиту
Выпускники Мальтийского университета
Члены Лейбористской партии (Мальта)
Женщины-политики Мальты
Политики XXI века
Правители Европы XXI века
Женщины-президенты